Топоним в Московской области России:
 Шаликово — деревня в Можайском районе.
 Шаликово — посёлок в Можайском районе.
 Шаликово — остановочная платформа Белорусского направления МЖД.